Nintama Rantarō — serie di animazione giapponese prodotta dal 1993
 Nintama Rantarō — film del 2011 diretto da Takashi Miike e tratto dalla serie animata